Raich bezeichnet:

 einen Ort in Baden-Württemberg, siehe Raich

Raich ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Raich (* 1978), österreichischer Skirennläufer
 Carina Raich (* 1979), österreichische Skirennläuferin
 Hermann Raich (1934–2009), österreichischer Geistlicher, Bischof der Diözese Wabag im Hochland von Papua-Neuguinea
 Johann Michael Raich (1832–1907), deutscher katholischer Theologe
 Mario Raich (* 1947), Managementberater, Dozent und Fachautor
 Marlies Raich (* 1981), österreichische Skirennläuferin, siehe Marlies Schild
 Sarah Raich (* 1979), deutsch-österreichische Autorin

Siehe auch:
 Rajch
 Reich